Maria Magdalena (pintura de Leonardo da Vinci) — de 1515
Maria Madalena de Martel Patrício — poetisa e escritora portuguesa que assinou as suas primeiras obras como Maria Magdalena

Cinema e TV 
Mary Magdalene — filme de 2018 dirigido por Garth Davis
María Magdalena — filme argentino de 1954 dirigido por Carlos Hugo Christensen.
María Magdalena (série de televisão) — mexicana, de 2018

Canções 
(I'll Never Be) Maria Magdalena — de 1985, da cantora alemã Sandra
Maria Magdalena (canção de Tony Wegas) — de 1993
Marija Magdalena — de 1999

}

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de artes
Desambiguações de cinema
Desambiguações de música